Sokole steht für:

Geographie:
 Sokole, polnischer Name eines Dorfes im Rajon Solotschiw in der Ukraine, siehe Sokolja (Solotschiw)
 Sokole (Człuchów), Weiler in der Gemeinde Człuchów in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Sokole (Czarne), Dorf in der Gemeinde Czarne in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Sokole (Karpatenvorland), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen
 Sokole (Podlachien), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien in Polen

Personen:
 Josefine Sokole (1925–2007), österreichische Bildhauerin
 Miron Sokole (1901–1985), russischer Maler

Sokolé steht für:
 Sokolé, Dorf in der Region Tahoua in Niger, siehe Sakolé
 Sokolé (Tillabéri), Dorf in der Region Tillabéri in Niger

Sokóle steht für:
 Sokóle (Masowien), Dorf in der Woiwodschaft Masowien in Polen
 Sokóle (Podlachien), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien in Polen
 Naturschutzgebiet Sokóle, Naturschutzgebiet in der Woiwodschaft Podlachien in Polen